Finał Mistrzostw Europy w Piłce Nożnej 2004 (31., ostatni mecz) odbył się w niedzielę 4 lipca 2004 roku o godzinie 19:45 na Estádio da Luz w Lizbonie w Portugalii. Zagrały w nim reprezentacja Portugalii (gospodarze turnieju) z reprezentacją Grecji. Spotkanie poprowadził niemiecki sędzia Markus Merk. Mistrzem Europy, po raz pierwszy w historii, została reprezentacja Grecji, która pokonała Portugalczyków 1:0 po bramce Angelosa Charisteasa w 57. minucie meczu.

Uczestnicy 
 vs

Droga do finału

Mecz 

MISTRZ EUROPY 2004
 

GRECJA

PIERWSZY TYTUŁ

Przypisy 

Mistrzostwa Europy w piłce nożnej 2004
Mecze finałowe Mistrzostw Europy w Piłce Nożnej

Reprezentacja Portugalii w piłce nożnej
Reprezentacja Grecji w piłce nożnej